

Села:
 Новокрасне — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Новокрасне — Миколаївська область, Арбузинський район
 Новокрасне — Одеська область, Подільський район
 Новокрасне — Одеська область, Роздільнянський район

Новокрасне — село в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства